Амирханян Аветик Рубенович (3 марта 1955 года, с. Еранос, Армянская ССР) — казахстанский политический и общественный деятель. Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва.

Биография 
В 1984 году окончил Уральский совхоз-техникум по специальности «Агрономия», в 2003 году окончил Казахскую Академию труда и социальных отношений по специальности «Правоведение», в 2011 году окончил Евразийскую Академию по специальности «Государственное и местное управление».

1973—1975 гг. служба в рядах Советской Армии.

Трудовую деятельность начал в 1975 году мастером строительной бригады в колхозе «Красный Октябрь» Теректинского района Уральской области.

1981—1991 гг. — мастер строительного участка ПМК-801 треста «Уральсксельстрой».

В 1991 году создал малое предприятие «Айдана» с уклоном производства лёгкой промышленности и продуктов питания. 1991—2020 гг. — руководитель ТОО «Айдана».

2005—2021 гг. — глава крестьянского хозяйства «Мырза Джан».

С 2012 года Председатель Западно-Казахстанского областного Армянского этнокультурного общественного объединения «Масис».

С 2003 года член партии «Нұр Отан».

С 2003 по 2016 г.г. — депутат Уральского городского маслихата 3-х созывов.

С 2016 по 2021 г.г. — депутат Западно-Казахстанского областного маслихата

С 15 января 2021 года — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Женат, имеет дочь, двух сыновей и 3-х внуков и 3-х внучек.

Награды 
 Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасы Парламентіне 10 жыл»,
 Медаль «Атамаекен» ІІІ степени НЭП «Атамекен»,
 Медаль «Шапағат»,
 Медаль «Құрметті жолшы»,
 Медаль «Ерен еңбегі»,
 Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл»,
 Юбилейная медаль «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл»,
 Юбилейная медаль «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл»,
 Золотая медаль «Бірлік» Ассамблеи народа Казахстана,
 Орден «Құрмет»,
 Медаль «Почётный энергетик» ЗКО,
 Почётный гражданин Таможенного союза,
 Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасынының Тәуелсіздігіне 25 жыл»,
 Орден «Decus oeconomicae» за эффективное управление лидирующим предприятием и персональный взгляд в развитие экономических стран,
 Юбилейная медаль «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл».

Политики Казахстана